Williger ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Williger (1899–1932), deutscher Klassischer Philologe
 Fritz Williger (1861–1932), deutscher Zahnmediziner 
 Karl Williger, deutscher Landrat

Siehe auch:
 Willinger
 Villiger